Égide Arntz (1812-1884), Duits-Belgisch politicus, hoogleraar en jurist
Gerd Arntz, Duits-Nederlands grafisch ontwerper
Marcel Arntz, Nederlands wielrenner
Peter Arntz, Nederlands voetballer